Als Churfirsten werden folgende geographische Objekte bezeichnet:

 Churfirsten, je nach Zählweise sechs bis dreizehn Berge im Kanton St. Gallen in der Schweiz
 Sipplinger Dreieck#Sieben Churfirsten, eine Felsformation in Sipplingen im baden-württembergischen Bodenseekreis in Deutschland